Relic ( für ‚Relikt‘ oder ‚Reliquie‘) steht für:

 Relic Entertainment, kanadisches Computerspieleunternehmen
 Relic – Museum der Angst, Thriller-Roman der US-amerikanischen Autoren Douglas Preston und Lincoln Child
 Relic, Originaltitel von Relic – Dunkles Vermächtnis, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2020